Bom Sucesso (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais
 Bom Sucesso (Paraíba) —  município do estado da Paraíba
 Bom Sucesso (Paraná) — município do estado do Paraná
 Bom Sucesso do Sul — município do estado do Paraná
 Bom Sucesso de Itararé — município do estado de São Paulo

 Bom Sucesso (Figueira da Foz) — freguesia no concelho da Figueira da Foz

 Mercado do Bom Sucesso — mercado na freguesia de Massarelos, Porto
 Doca do Bom Sucesso — infraestrutura portuária em Lisboa

 Bom Sucesso (São Tomé)

Outros 
 Bom Sucesso (telenovela) — telenovela de 2019, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, na Rede Globo

Desambiguações de topônimos
Bom Sucesso